Lügenbaron steht für:

 einen Meister der Lüge, oft im Sinne von Schlitzohr und Halunke
 Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen, unter der Bezeichnung „Lügenbaron“ berühmt gewordene Persönlichkeit